Лили — многозначный термин, может означать:

Фамилия 
 Лили, Амелия (род. 1994) — британская певица, финалистка восьмого сезона шоу The X Factor.
 Лили, Джон (XVI век) — английский драматург и романист.
  — CEO Mozilla Corporation.
 Лили, Морган (род. 2000) — американская актриса.

Топоним 
 Лили — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Люцерн.

Псевдоним 
 Лили Дамита (1904—1994) — французская актриса.
 Лили Иванова (род. 1939) — болгарская эстрадная певица, Народная артистка Болгарии.
 Лили Картер (род. 1990) — американская порноактриса.

Другое 
 Лили — художественные и короткометражные фильмы.
 Лили — персонаж видеоигры Tekken.
Лили Поттер - упоминаемый персонаж серии романов о Гарри Поттере
 Лили Марлен — песня, ставшая популярной в ходе Второй мировой войны.

См. также 
 Лилли